Kagul je ruský název pro několik zeměpisných entit:

 Cahul (město) – sídlo v jižním Moldavsku
 Kahul (jezero) – jezero v Moldavsku a v Oděské oblasti Ukrajiny
 Kahul (řeka) – řeka na Ukrajině a v Moldavsku, přítok Dunaje

Další významy:
 ruský křižník Kagul, sloužící na Černém moři